Иосиф Сатоси Фукахори (8.10.1924 г., Япония — 24.09.2009 г., Япония) — католический прелат, епископ Такамацу с 7 июля 1977 года по 24 сентября 2009 год.

Биография 
22 декабря 1951 года Иосиф Сатоси Фукахори был рукоположен в священника.

7 июля 1977 года Римский папа Павел VI назначил Иосифа Сатоси Фукахори епископом Такамацу. 23 сентября 1977 года состоялось рукоположение Иосифа Сатоси Фукахори в епископа, которое совершил кардинал Павел Ёсигоро Тагути в сослужении с кардиналом Петром Сэйити Сираянаги и епископом Фукуоки Петром Сабуро Хиратой.

14 мая 2004 года Иосиф Сатоси Фукахори вышел в отставку. Скончался 24 сентября 2009 года в городе Такамацу.

Ссылки 
 Информация 

Епископы Такамацу